Бълга̀рчево е село в Югозападна България. То се намира в община Благоевград, област Благоевград. До 1934 година името на селото е Кърджево.

География 
Село Българчево се намира в планински район. Граничи със селата Бело поле и Зелендол.

История 
В 1891 година Георги Стрезов пише за селото:

В 1934 година името на селото е сменено на Българчево. В 1985 година селото има 387 жители.

Население 
Към 1900 година според известната статистика на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) населението на селото брои 380 души, всичките българи-християни.

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Личности 

Родени в Българчево
  Стоил Чолаков (1894 - 1923), деец на БЗНС

Бележки 

Села в област Благоевград
Населени места в община Благоевград